Wahlburg steht für:
 Ahlsburg (Burg) bei Ilsenburg, Sachsen-Anhalt
 Herrenhaus Wahlburg bei Venne, Niedersachsen

Siehe auch:
 Walburg
 Wallburg (Begriffsklärung)
 Wahlberg
 Wahlenburg